Пашеку () — португальская фамилия.

Известные носители:
 Пашеку, Нилтон (1920—2013) — бразильский баскетболист.
 Пашеку, Педру (род. 1984) — канадский футболист португальского происхождения.
 Пашеку, Ракель (более известна как Бруна Сурфистинья; род. 1984) — проститутка, блогер, писатель, порноактриса.
 Пашеку, Франциск (1556—1626) — католический священник, блаженный Римско-Католической Церкви, миссионер.
 Пашеку, Эдгар (род. 1977) — португальский футболист.

 Пашеку Антунеш, Виторину Габриэл (род. 1987) — португальский футболист.
 Пашеку Аффини, Лукас (род. 1990) — бразильский футболист.
 Пашеку ди Аморин, Фернанду (1920—1999) — португальский учёный и крайне правый политик.
 Пашеку да Фонтора, Диого Аугусто (род. 1980) — бразильский футболист.
 

 Топонимы
 Коронел-Пашеку
 Сижефреду-Пашеку (Пиауи)

См. также 
 Пачеко